L.A. Woman – szósty album studyjny amerykańskiego zespołu The Doors, wydany 19 kwietnia 1971 roku przez wytwórnię Elektra. Jest to ostatni album grupy nagrany z wokalistą i frontmanem Jimem Morrisonem, który zmarł w lipcu tego samego roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 362. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów 

40th Anniversary Edition
"Orange County Suite – 5:45
"(You Need Meat) Don't Go No Further" – 3:41

Personel 
 The Doors
 Robbie Krieger – gitara
 Jim Morrison – śpiew
 Ray Manzarek – instrumenty klawiszowe
 John Densmore – perkusja 
 Pozostali
 Marc Benno – gitara rytmiczna
 Jerry Scheff – gitara basowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Doors
Albumy Elektra Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1971